— остров в Японии на озере Бива. Принадлежит городу Нагахама префектуры Сига. Входит в число 8-ми красивейших видов озера Бива.

Береговая линия острова составляет около 2 км, площадь — 0,14 км², а высота над уровнем озера — 197 м. В геологическом строении острова преобладает гранит.

В средние века остров использовался соседними правителями в качестве места для ссылки непокорных.

Ссылки 
 Святилище Тикубусима 
 Japan Water Agency 
 

Острова Японии